Максим Константинович Буторин (род. 19 мая, 1998 года, Российская Федерация) — российский боец смешанных боевых искусств, представитель полуcредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2015 года, известен по выступлениям в лиге AMC Fight Nights Global. Чемпион Сибири по тайскому боксу, бывший чемпион Fight Club Cherdak. Рекорд ММА 20-4-1.

Достижения 
 Чемпион Fight Club Cherdak;
 Чемпион Сибири по тайскому боксу.

Статистика боёв ММА 

|-
|Победа
|align="center"|20-4-1
| Юрий Ермоленко
|Решением (единогласным)
|AMC Fight Nights 108: Пономарев - Висенте
|align="center"|28 января 2022
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Красногорск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|19-4-1
| Владимир Мигович
|Сабмишном (удушение сзади)
|AMC Fight Nights 106: Емельяненко - Сантос
|align="center"|27 ноября 2021
|align="center"|3
|align="center"|4:52
|Сыктывкар, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|18-4-1
| Сайгид Изагахмаев
|Сабмишном (удушение сзади)
|AMC Fight Nights & Eagle FC: памяти Абдулманапа Нурмагомедова
|align="center"|17 сентября 2021
|align="center"|2
|align="center"|4:41
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|18-3-1
| Махмуд Газиев
|Техническим нокаутом (добивание)
|AMC Fight Nights 102: Петросян - Юсефи
|align="center"|18 июня 2021
|align="center"|2
|align="center"|4:04
|Красноярск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|17-3-1
| Максим Коротицкий
|Сабмишном (удушение треугольником)
|AMC Fight Nights: Стальное сердце
|align="center"|22 января 2021
|align="center"|2
|align="center"|3:03
|Магнитогорск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|16-3-1
| Артур Пронин
|Техническим нокаутом
|AMC Fight Nights 99
|align="center"|25 декабря 2020
|align="center"|2
|align="center"|0:39
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|15-3-1
| Гойти Дазаев
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|FNG и GFC: Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова
|align="center"|9 сентября 2020
|align="center"|3
|align="center"|1:36
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|15-2-1
| Магомед Исаев
|Сабмишном (удушение сзади)
|Fight Nights Global 94: Смоляков - Юсефи
|align="center"|12 октября 2019
|align="center"|2
|align="center"|3:20
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|14-2-1
| Дмитрий Бикрев
|Решением (единогласным)
|FNG 92 Fight Nights Global 92
|align="center"|6 апреля 2019
|align="center"|5
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|14-1-1
| Максим Паньшин
|Техническим нокаутом (удары)
|Fight Nights Global 90 Mineev vs. Ismailov
|align="center"|19 октября 2018
|align="center"|1
|align="center"|1:27
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|13-1-1
| Виталий Стоян
|Техническим сабмишном (удушение сзади)
|FNG Fight Nights Global 84
|align="center"|2 марта 2018
|align="center"|1
|align="center"|4:27
|Братислава, Словакия
|
|-
|Ничья
|align="center"|12-1-1
| Майк Хилл
|Ничья (большинством судейских голосов)
|FNG Fight Nights Global 70
|align="center"|7 июля 2017
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Улан-Удэ, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|12-1
| Улугбек Осканов
|Сабмишном (удушение сзади)
|Industrials / Fight Club Cherdak Industrials Challenge
|align="center"|3 июня 2017
|align="center"|1
|align="center"|2:42
|Иркутск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|11-1
| Анвар Чергесов
|Решением (единогласным)
|EFN Fight Nights Global 57
|align="center"|16 декабря 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|10-1
| Виталий Рогатин
|Сабмишном (удушение сзади)
|Industrials Siberian Division 2
|align="center"|29 октября 2016
|align="center"|2
|align="center"|1:32
|Красноярск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|9-1
| Абармит Бизяев
|Сабмишном (удушение сзади)
|Industrials Zabaikalian Power
|align="center"|12 июня 2016
|align="center"|2
|align="center"|2:24
|Чита, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|8-1
| Алексей Ефименко
|Сабмишном (удушение сзади)
|Industrials - Siberian Division
|align="center"|23 апреля 2016
|align="center"|2
|align="center"|3:31
|Иркутск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|7-1
| Ибрагим Джабраилов
|Сабмишном (удушение сзади)
|Siberian Challenge - FC Cherdak 3.2
|align="center"|13 марта 2016
|align="center"|1
|align="center"|1:39
|Братск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|6-1
| Владислав Шабалин
|Сабмишном (удушение сзади)
|Fight Club Cherdak 3rd Season, 1st Battle
|align="center"|28 февраля 2016
|align="center"|1
|align="center"|2:44
|Братск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|5-1
| Александр Чернов
|Решением (раздельным)
|Fight Club Cherdak 2nd Season, 5th Battle
|align="center"|22 ноября 2015
|align="center"|3
|align="center"|3:00
|Братск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|4-1
| Махамаджон Курбанов
|Решением (единогласным)
|Fight Club Cherdak 2nd Season, 4th Battle
|align="center"|8 ноября 2015
|align="center"|3
|align="center"|3:00
|Братск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|3-1
| Орхан Дадашов
|Сабмишном (удушение сзади)
|Fight Club Cherdak 2nd Season, 3rd Battle
|align="center"|25 октября 2015
|align="center"|2
|align="center"|2:47
|Братск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|2-1
| Геннадий Карнаухов
|Решением (единогласным)
|Fight Club Cherdak 2nd Season, 2nd Battle
|align="center"|11 октября 2015
|align="center"|3
|align="center"|3:00
|Братск, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|1-1
| Александр Чернов
|Решением (единогласным)
|Fight Club Cherdak 1st Season, 3rd Battle
|align="center"|15 марта 2015
|align="center"|3
|align="center"|3:00
|Братск, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|1-0
| Андрей Демцов
|Сабмишном (удушение сзади)
|Fight Club Cherdak 1st Season, 2nd Battle
|align="center"|1 марта 2015
|align="center"|3
|align="center"|2:48
|Братск, Россия
|
|}

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России

Ссылки 
 Интервью Максима Буторина
 Профиль Максима Буторина на сайте Sherdog
 Профиль Максима Буторина на сайте AMC Fight Nights